Tür-und-Angel-Gespräch (vom Sprichwort: „zwischen Tür und Angel“) bezeichnet:

 Umgangssprachlich ein kurzes, flüchtiges, teilweise unter Zeitdruck geführtes Gespräch
 Tür-und-Angel-Gespräch (Pädagogik), Form des Elterngesprächs